Bärsdorf ist der Name folgender Orte:

 Bärsdorf (bis 1945 Bärsdorf-Trach) im Landkreis Liegnitz, heute Niedźwiedzice, Polen. 
 Bärsdorf im Landkreis Waldenburg zwischen Jedlina-Zdrój und Zagórze Śląskie, heute Niedźwiedzica, Polen. Es wurde Ende des 13. Jahrhunderts gegründet und erstmals 1305 als „Bertholdi villa“ erwähnt. 1934 wurde „Bärsdorf, schmale Seite“ nach Hausdorf eingemeindet.
Siehe auch:
 Barsdorf